Соревнования по гимнастике на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 6 по 21 августа. Спортсмены разыграли восемнадцать комплектов медалей: 14 в спортивной гимнастике, 2 в художественной и ещё 2 в прыжках на батуте.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика

Прыжки на батуте

Ссылки 
 Спортивная гимнастика на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016
 Художественная гимнастика на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016
 Прыжки на батуте на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016